Austrophasmatidae är en familj av insekter. Austrophasmatidae ingår i ordningen Mantophasmatodea, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Austrophasmatidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Syrsborstsvansar
Austrophasmatidae